Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1980 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Hana Mandlíková je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Martina Navratilova (polfinale)
  Evonne Cawley (drugi krog)
  Hana Mandlíková (prvakinja)
  Wendy Turnbull (finale)
  Greer Stevens (četrtfinale)
  Virginia Ruzici (četrtfinale)
  Pam Shriver (četrtfinale)
  Sylvia Hanika (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1980